1. ŽNL Karlovačku u sezoni 2019./20. je činilo 10 klubova. Prvenstvo je nakon 14. kola prekinuto zbog pandemije koronavirusa u Hrvatskoj. Prvak je postao Nogometni klub Slunj i ostvario je promociju u viši rang. Zadnji na tablici bio je Nogometni klub Korana Karlovac, no zbog odluke Hrvatskog nogometnog saveza, iz lige nije bilo ispadanja.

Tablica

Izvori 

2019-20
karlovačka-1